Det finns flera personer med namnet Jon Persson:
Jon Persson (fotbollsspelare) (född 1976)
Jon Persson (bordtennisspelare) (född 1986)